Les Éternels peuvent faire référence à :

 Les Éternels, une série de bande dessinée policière franco-belge de Yann le Pennetier et Félix Meynet.
 Les Éternels (), des personnages de comics de Marvel Comics créés par Jack Kirby.
Les Éternels (Eternals), film fantastique américain de Chloé Zhao sorti en 2021 et basé sur le groupe de super héros du même nom.
 Les Éternels (), des personnages de comics de DC Comics créés par Neil Gaiman pour sa série Sandman.
 Éternels, une série de romans écrits par Alyson Noel.
 Les Éternels, un film chinois réalisé par Jia Zhangke (2018).